Мамедов, Ибрагим Гариб оглы — азербайджанский нефтехимик, зав. кафедрой нефтехимии Бакинского государственного университета.
 Мамедов, Ибрагим Исмаил оглы — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана.
 Мамедов, Ибрагим Мамед Гусейн оглы — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ибрагим
 Мамедов